Příjmení Bihari (Bihári, Bihárí či Bihary) má více nositelů:

 János Bihari (1764–1827) – maďarský cikánský houslista
 Emil Bihary (1910–1976) – slovenský fotbalista a hokejista
 Mário Bihári (* 1977) – slovenský zpěvák romského původu
 Atal Bihárí Vádžpejí (1924–2018) – indický politik

Externí odkazy